Hubertusberg ist der Name von geographischen Objekten:

 Hubertusberg (Coswig), Wohnplatz von Coswig (Anhalt), Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Hubertusberg (Fläming) (141,6 m), Erhebung im Fläming, bei Coswig (Anhalt), Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt; siehe Bismarckturm (Coswig)
 Hubertusberg (Weinlage, Nittel), Weinlage an der Mosel bei Nittel und Onsdorf, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Hubertusberg (Weinlage, Waldrach), Weinlage an der Ruwer bei Waldrach, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Hubertusberg steht auch für:
 Hubertusberg, Fischereikennzeichen HUB; siehe Liste der Fischereikennzeichen in Deutschland

Siehe auch:
 Hubertushöhe